Francis Shober ist der Name folgender Personen:

* Francis Edwin Shober (1831–1896), US-amerikanischer Politiker
 Francis Emanuel Shober (1860–1919), US-amerikanischer Politiker